Gardner House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gardner House (Kentucky), ID-Nr. 04000794
 Gardner House (Michigan), ID-Nr. 71000383
 Gardner House (Missouri), ID-Nr. 71000470
 Gardner House (New York), ID-Nr. 82001064
 Gardner House (North Carolina), ID-Nr. 74001350
 Gardner House (Ohio), ID-Nr. 80003009